Curiosity může být:

 anglicky: zvědavost, rarita, kuriozita (zvláštnost)  

další významy
 Curiosity, speciální kosmícké vědeckovýzkumné vozidlo NASA na planetě Marsu, oficiálním názvem Mars Science Laboratory
 Curiosity (seriál), televizní seriál z produkce Discovery Channel
 Curiosity (film), krátký hraný film z roku 2009 
 Curiosity (album), debutové album amerického zpěváka Erica Stuarta